Deda peut faire référence à:
 Deda (Mureș), une commune de Roumanie
 Deda Elementi, un équipementier italien 
 deda, un médicament contre la pneumonie
 Deda (1971-), rappeur italien.